Transistor () — четвёртый студийный альбом американской группы альтернативного рока 311, вышедший в 1997 году.

Об альбоме 
Transistor записан на Лос-Анджелесской студии NRG в феврале — апреле 1997 года. Релиз состоялся 5 августа 1997 года. Альбом является переломным в творчестве группы, в песнях наблюдается утяжеление звучания и уход от направления рэп-рока. Также это — самый длинный альбом 311, единственный альбом, содержащий более четырнадцати треков. Альбом получил сертификат платинового диска от Американской Ассоциации Звукозаписывающих Компаний.

Альбом в переводе на русский называется «Транзистор», но на его обложке изображены электронные лампы.

Список композиций

Синглы

Чарты и сертификация альбома

Участники записи 
 Ник Гексум — вокал, ритм-гитара
 Дуглас «S.A.» Мартинес — вокал, тёрнтейбл
 Тим Махоуни — соло-гитара
 Аарон «P-Nut» Уиллс — бас-гитара
 Чед Секстон — ударные, перкуссия

Примечания 

Альбомы 311
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Capricorn Records